Sezon 1966/67 Regionalligi – 4. edycja rozgrywek niemieckiej Regionalligi w piłce nożnej.

Rozgrywki toczyły się w pięciu grupach: Nord (Północ), West (Zachód), Südwest (Południowy-Zachód), Süd (Południe) oraz Berlin i występowało w nich łącznie 85 drużyn. Po zakończeniu sezonu mistrzowie i wicemistrzowie każdej grupy grali w barażu o dwa miejsca premiowane awansem do Bundesligi, zaś najsłabsze drużyny z każdej grupy spadały do Amateurligi.

Nord (Północ)

Drużyny 
W Regionallidze w grupie Nord w sezonie 1966/67 występowało 17 drużyn.

Tabela 

 Arminia Hanower i 1. SC Göttingen 05 przegrały swoje mecze barażowe i pozostały w Regionallidze 1967/68.
 Bremer SV i VfV Hildesheim spadły do Amateurligi 1967/68.

West (Zachód)

Drużyny 
W Regionallidze w grupie West w sezonie 1966/67 występowało 18 drużyn.

 * Mistrz Amateurligi Mittelrhein w sezonie 1965/66 SG Düren 99 wycofał się z baraży o awans do Regionalligi i będzie nadal występował w Amateurlidze Mittelrhein, dzięki czemu do Regionalligi z 2. miejsca, po barażach awansował Bonner SC.

Tabela 

 Alemannia Aachen wygrała swoje mecze barażowe i awansowała do Bundesligi 1967/68.
 Schwarz-Weiß Essen przegrał swoje mecze barażowe i pozostał w Regionallidze 1967/68.
 Eintracht Duisburg, Bonner SC, Hammer SpVg i SSV Hagen spadły do Amateurligi 1967/68.

Südwest (Południowy-Zachód)

Drużyny 
W Regionallidze w grupie Südwest w sezonie 1966/67 występowało 16 drużyn.

Tabela 

 Borussia Neunkirchen wygrała swoje mecze barażowe i awansowała do Bundesligi 1967/68.
 1. FC Saarbrücken przegrał swoje mecze barażowe i pozostał w Regionallidze 1967/68.
 Germania Metternich i Phönix Bellheim spadły do Amateurligi 1967/68.

Süd (Południe)

Drużyny 
W Regionallidze w grupie Süd w sezonie 1966/67 występowało 18 drużyn.

Tabela 

 Kickers Offenbach i Bayern Hof przegrały swoje mecze barażowe i pozostały w Regionallidze 1967/68.
 1. FC Pforzheim, Germania Wiesbaden i BC Augsburg spadły do Amateurligi 1967/68.

Berlin

Drużyny 

W Regionallidze w grupie Berlin w sezonie 1966/67 występowało 16 drużyn.

Tabela 

 Hertha BSC i Tennis Borussia Berlin przegrały swoje mecze barażowe i pozostały w Regionallidze 1967/68.
 Lichterfelder Sport-Union i SC Staaken spadły do Amateurligi 1967/1968.

Baraż o awans do Bundesligi

Grupa 1 

 Borussia Neunkirchen awansowała do Bundesligi 1967/68.
 Schwarz-Weiß Essen, Arminia Hanower, Bayern Hof i Hertha BSC pozostały w Regionallidze 1967/68.

Grupa 2 

 Alemannia Aachen awansowała do Bundesligi 1967/68.
 Kickers Offenbach, 1. FC Saarbrücken, 1. SC Göttingen 05 i Tennis Borussia Berlin pozostały w Regionallidze 1967/68.

Linki zewnętrzne 
 Archiwum F-Archiv

Zobacz też 
 Bundesliga 1966/67

1966
1966 w piłce nożnej
1967 w piłce nożnej
1966 w Niemczech
1967 w Niemczech